Де Мойн може да се отнася за:
 Де Мойн, град в Айова, САЩ
 Де Мойн (река), река в Северна Америка
 Де Мойн (Вашингтон), град във Вашингтон, САЩ